Ør har flere betydninger:
 -ør(e) – et led i nordiske stednavne
 Ør (grus)
 Ør (sindstilstand)
 Ør (Slesvig) – halvø ved Sliens vestlige bred